Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2003 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Б36 Торсгавн взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Фарерських островів 2003

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|8/11 жовтня 2003

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2003
Фарерські острови